«Si tú te vas» puede referirse a:

Música
 Si tú te vas (1995), canción de Enrique Iglesias.
 Si tú te vas (2002), canción de Paulina Rubio.
Si tú te vas (1977), canción de Camilo Sesto.
Si tú te vas (1983), canción de Colina.
Si tú te vas (1985), Juan Luis Guerra.